Marsh Green, village du Devon ;
 Marsh Green, hameau du Kent ;
 Marsh Green, secteur de Hartfield dans le Sussex de l'Est ;
 Marsh Green, localité de l'île de Wight.